Toponímia:
 Durand (Illinois), vila dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Durand (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin 
 Le Mesnil-Durand, municipi francès al departament de Calvados 
 Lésignac-Durand, municipi francès al departament de Charente 
 Biografies:
 Durand (príncep-bisbe) (? - Lieja, 1024 /1025), príncep-bisbe de Lieja des de 1021
 Durand de Sanch-Inhan, fundador del monestir de Sanch-Inhan 
 Jacky Durand (Laval, 1967), ciclista francès 
 Louis Durand (París, 1760 – Thiais, 1834), autor, professor i arquitecte francès
 Luc Durand (1935- 2000), actor i director d'escena quebequès
 Nicolas Durand (1982, Tolosa de Llenguadoc), jugador de rugbi a XV francès
 René Durand (Espirà de l'Aglí, 1948), guionista de còmics rossellonès
 Ernest Armand Durand, botànic francès
 Guillem Durand (Puègmiçon, c. 1230 - Roma, 1296), canonista i escriptor litúrgic occità